Роджер Дин (; род. 31 августа 1944 год, Ашфорд, Кент, Англия) — английский художник, дизайнер, архитектор и издатель. Наиболее известен своими работами по обложкам музыкальных альбомов, которые он начал рисовать в конце 1960-х годов.

Жизнь и творчество 
Роджер Дин родился в Эшфорде, графство Кент в семье офицера британской армии. Вместе со своим отцом, большую часть детства, перемещался по всему миру. Семья вернулась в Англию в 1959, где Дин окончил школу Нортон Натчбулл. Позднее он получил диплом дизайнера в Кентерберийской школе искусств. В 1968 г. окончил Королевский колледж искусств в Лондоне. С 1972 года он жил в Брайтоне (графство Восточный Суссекс).

Музыкальные альбомы и видеоигры 

Osibisa
 1971 Osibisa
 1971 Woyaya
Atomic Rooster
 1971 In Hearing of Atomic Rooster
 2002 Resurrection
Yes
 1971 Fragile
 1972 Close to the Edge
 1973 Yessongs
 1973 Tales from Topographic Oceans
 1974 Relayer
 1975 Yesterdays
 1980 Drama
 1980 Yesshows
 1981 Classic Yes
 1991 Union
 1991 Yesyears
 1992 Yesstory
 1996 Keys to Ascension
 1997 Keys to Ascension 2
 1997 Open Your Eyes
 1998 Keys to Ascension Volumes 1 and 2
 1999 The Ladder
 2000 House of Yes: Live from House of Blues
 2001 Keystudio
 2002 In a Word: Yes (1969–)
 2004 The Ultimate Yes: 35th Anniversary Collection
 2005 The Word Is Live
 2011 Fly from Here
Budgie
 1972 Squawk
 1973 Never Turn Your Back on a Friend
 1996 An Ecstasy of Fumbling - The Definitive Anthology 
Uriah Heep
 1972 Demons and Wizards
 1972 The Magician's Birthday
 1995 Sea of Light
 2001 Acoustically Driven
 2001 Remasters: The Official Anthology

Gentle Giant
 1972 Octopus

Greenslade
 1973 Greenslade
 1973 Bedside Manners Are Extra
Стив Хау
 1975 Beginnings
 1979 The Steve Howe Album
 1991 Turbulence
 1994 Not Necessarily Acoustic
 2003 Elements
Asia
 1982 Asia
 1983 Alpha
 1985 Astra
 1990 Then & Now
 1994 Aria
 2001 Aura
 2008 Phoenix

Anderson Bruford Wakeman Howe
 1989 Anderson Bruford Wakeman Howe
 1993 An Evening of Yes Music Plus
Рик Уэйкман
 1993 Rick Wakeman’s Greatest Hits
 1999 Return to the Centre of the Earth

The London Symphony Orchestra 
 1997 Symphonic Rock: American Classics
 1997 Symphonic Rock: The British Invasion, Vol. 1
 1998 Symphonic Rock: The British Invasion, Vol. 2

The London Philharmonic Orchestra 
 1995 Us and Them: Symphonic Pink Floyd

Various other artists 
 1968 Gun, The Gun
 1969 Earth & Fire, Earth & Fire
 1970 Elastic Rock, Nucleus
 1970 One Fine Morning, Lighthouse
 1970 Heavy Petting, Dr. Strangely Strange
 1970 Clear Blue Sky, Clear Blue Sky
 1971 Dedicated to You But You Weren’t Listening, Keith Tippett Group
 1971 Space Hymns, Ramases
 1971 Nitro Function, Billy Cox
 1971 Into Your Ears, Pete Dello and Friends
 1972 Blue, John Dummer Blues Band
 1972 First Base, Babe Ruth
 1972 Music from Macbeth, Third Ear Band
 1973 Spring Suite, McKendree Spring
 1973 One Live Badger, Badger
 1973 SNAFU, Snafu
 1974 Staircase to the Day, Gravy Train
 1976 Cactus Choir, Dave Greenslade
 1977 Natural Avenue, John Lodge
 1983 Breaking Starcodes, Barry Devlin
 1989 Eat Me in St. Louis, It Bites
 1993 Symphonic Music of Yes
 1995 Tales from Yesterday, multi-artist Yes tribute
 1996 Supernatural Fairy Tales: The Progressive Rock Era
 1997 The Moray Eels Eat The Space Needle, Space Needle
 1998 Yes, Friends and Relatives
 1998 Ad Infinitum, Ad Infinitum
 2000 Yes, Friends and Relatives Volume 2
 2002 Flattening Mountains and Creating Empires, Vermilion
 2003 The Iridium Controversy, Birdsongs of the Mesozoic
 2005 The Inconsolable Secret, Glass Hammer
 2006 White, White
 2007 SWEEP, Electric Sheep
 2012 Focus X, Focus
 2014 Condemned To Hope, Black Moth

Примечания 

Художники-лауреаты Всемирной премии фэнтези